Панцирники, или короткорылые панцирники (), — род пресноводных и солоноватоводных лучепёрых рыб из семейства панцирниковых (Lepisosteidae).

Описание 
Длина тела от 1,25 м (мексиканский панцирник) до 3,05 м (миссисипский панцирник). От рыб близкородственного рода Lepisosteus отличаются относительно более коротким рылом и крупными, сжатыми с боков жаберными тычинками, количество которых приблизительно 59—81. Максимальный зарегистрированный вес составляет 137 кг (миссисипский панцирник).

Ареал и места обитания 
Распространены в Центральной (кубинский и мексиканский панцирники) и Северной Америке (миссисипский панцирник). Обитают в тропических и субтропических пресных и солоноватых водоёмах.

Питание 
Хищники, питаются рыбой, крабами, черепахами, водоплавающими птицами и мелкими млекопитающими.

Вылов 
Объекты любительского и коммерческого рыболовства.

Эволюция 
Ископаемые виды найдены в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.

Виды 
В роде панцирников 3 современных и 3 ископаемых вида:
 
 
 
  Atractosteus turanensis — верхний мел Средней Азии (89,8—86,3 млн лет назад)

Филогения 
Кладограмма согласно филогенетическому анализу на основе молекулярных данных, проведённому Wright et al., 2012:

Примечания

Литература 
 Нельсон Дж. С. Рыбы мировой фауны / Пер. 4-го перераб. англ. изд. Богуцкой Н. Г., науч. ред-ры Насека А. М., Герд А. С. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — С. 165—166. — 880 с. — ISBN 978-5-397-00675-0
 Амос У. Х. Живой мир рек / Пер. с англ. Под ред. д. б. н. В. Р. Дольника. — Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — (Мир дикой природы) — 240 с. = Amos, William Hopkins. Wildlife of the rivers (Wildlife habitat series). A Chanticleer Press edition.
 Ferraris, C. J. Jr. 2003. Lepisosteidae (Gars). p. 29. In: R. E. Reis, S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil.
 Lee, D. S., S. P. Platania and Burgess G. H. 1983. Atlas of North American freshwater fishes, 1983 supplement. Occasional Papers of the North Carolina Biological Survey no. 1983-6. North Carolina State Museum of Natural History, Raleigh, N.C. 67 p.
 McClanes, A. J. (ed.) 1974. Field guide to freshwater fishes of North America. Holt, Rinehart and Winston, New York. 212 p.

Панцирникообразные